Por Bogue pode estar à procura de:
 Bogue (Carolina do Norte)
 Bogue (Kansas)
USS Bogue (CVE-9), um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos da América

Ver também 
 Bogue Chitto

Desambiguação